Intertotocupen 1996 var 1996 års upplaga av Intertotocupen  ("Tipscupen"). Finalerna vanns av Silkeborg IF (Danmark), Guingamp (Frankrike) och Karlsruher SC (Tyskland). Alla tre lagen gick vidare till Uefacupen 1996/1997.

Gruppspel
Gruppspelet bestod av 12 grupper om 5 lag i varje grupp. Lagen möter varje lag en gång, vilket ger fyra matcher per lag - varav två hemmamatcher och två bortamatcher. Vinnaren i varje grupp gick vidare till semifinalerna.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Grupp 9

Grupp 10

Grupp 11

Grupp 12

Slutspel

Slutspelsträd

Semifinaler

Finaler

De tre vinnarna gick vidare till Uefacupen 1996/1997.

Se även 
 Uefa Champions League 1996/1997
 Uefacupen 1996/1997

Referenser

Webbkällor 

1996
Fotbollssäsongen 1996
1996 i Europa